Li Huj (1960) kínai labdarúgó
 Li Huj (1985) kínai birkózónő, olimpikon
 Li Huj (??) kínai úszónő